Эмре Тетикел (; 2 августа 1985, Текирдаг) — турецкий актёр кино и сериалов,  театральный педагог и автор. Он наиболее известен своей ролью «Берк» в фильме «Аякта Кал» и «Шахин» в турецком сериале «Карагюл».

Ранняя жизнь 
Актёр родился в 1985 году в городе Текирдаг. Окончил среднюю школу Намика Кемаля. Эмре Тетикель, с детства заинтересованный актёрским мастерством, принимал участие в театральных и любительских коллективах Текирдага.

Карьера 
Тетикел покинул Текирдаг, чтобы получить университетское образование, и поселился в Стамбуле, где окончил Ньюпортский университет Калифорнии по системе дистанционного обучения английскому бизнес-администрированию. В 2008 году он познакомился с Сельчуком Улургювеном. Театральные деятели, такие как Улуергювен и Айкут Орай, получили театральное образование, вместе  участвовали в различных театральных постановках и стали профессиональными. Он продолжил получение своего актёрского образования в арт-центре Бахари, Нью-Йоркской консерватории драматического искусства, Нью-Йоркской киноакадемии и театральной мастерской Экол. В студенческие годы он принимал участие в телевизионной, и интернет-рекламе. В 2008 году он сыграл персонажа «Морфи Макмахон» в сериале «Дур Йолку» и впервые появился в телесериале.

Он сыграл персонажа «Берк» в своем первом главном фильме «Аякта Кал». который был выпущен 16 января 2009 года. После нескольких рекламных роликов, фильмов и сериалов он завоевал признание турецкой публики персонажем «Сахин», которого он сыграл в сериале «Карагюль». Он возродил персонажа «Энгин» в «Сыне Чыкише». В 2019 году он также исполнил роль Теомана в сериале Adini Sen Koy. Он работал учителем театра во многих колледжах и частных учебных заведениях по актёрскому мастерству в Текирдаге и Стамбуле, а также готовил студентов для обучения в консерватории.

Эмре Тетикель также является автором. У него есть роман «Ялниз Аск’а Сигинмак», опубликованный в 2015 году.

Фильмография

Телевизионный сериал

Кино

Театр

Короткометражные фильмы

Библиография

Примечания

Ссылка 
 Официальный сайт
 
 
 
 

Актёры Турции